Sautanz bezeichnet:
 eine Kletterroute in der Fränkischen Schweiz, siehe Sautanz (Kletterroute)
 ein traditioneller bayerischer Tanz, siehe Sautanz (Tanz)
 den Hausnamen Zum Sautanz des Alten Zeughauses in Mainz
 die in Österreich gebräuchliche Bezeichnung für ein Schlachtfest